Ossmann ist der Familienname folgender Personen:

 April Ossmann, US-amerikanische Schriftstellerin
 Regina Radlbeck-Ossmann (* 1958), deutsche römisch-katholische Theologin